HMS „Argus” – nazwa noszona przez dziewięć okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od Argosa – olbrzyma z mitologii greckiej:

 Pierwszy "Argus" był 10-działowym slupem zdobytym od Francuzów w 1799 i zniszczonym w 1811.
 Drugi "Argus" miał być 36-działową fregatą piątej klasy (ang. fifth rate). Okręt zamówiono w 1812 roku, z budowy zrezygnowano w tym samym roku.
 Trzeci "Argus" był 18-działowym slupem (ang. brig-sloop) zwodowanym w 1813 i sprzedanym w 1828.
 Czwarty "Argus" miał być 18-działowym slupem. Okręt zamówiono w 1831, z budowy zrezygnowano w tym samym roku.
 Piąty "Argus" był slupem wiosłowym zwodowanym w 1849 i zniszczonym w 1881. 
 Szósty "Argus" był okrętem ochrony wybrzeża zwodowanym w 1851, przemianowanym na HMS "Amelia" w 1872 oraz na HMS "Fanny" w 1889 i sprzedanym w 1907. 
 Siódmy "Argus" był okrętem ochrony wybrzeża zwodowanym w 1864 jako HMS "Imogene", przemianowanym na HMS "Argus" w 1884 i sprzedanym w 1903.
 Ósmy "Argus" był okrętem ochrony wybrzeża zwodowanym w 1904, przemianowanym na HMS "Argon" w 1918 i sprzedanym w 1920.
 Dziewiąty "Argus" był lotniskowcem, początkowo budowanym jako włoski statek pasażerski "Conte Rosso", zakupionym w 1916, zwodowanym w 1917 i sprzedanym na złom w 1946.

Argus